Симон Верон Огар (; ) — нигерийский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
В молодом возрасте попал в Норвегию, где выступал за клубы низших дивизионов.

В 2008 году попал в «Витебск». Играя за витебский клуб, однажды после удаления вратаря стал на ворота, став таким образом первым африканским вратарем в Белоруссии. В витебском клубе дважды был признан игроком года.

После играл в жодинском «Торпедо-БелАЗ». В январе 2012 года перешёл в брестское «Динамо», где стал прочным игроком основы, выступал на позиции опорного полузащитника.

В декабре 2013 года перешёл в новополоцкий «Нафтан». В начале сезона некоторое время выступал в основном составе на позиции опорного полузащитника, но потом потерял место в основе и стал играть преимущественно за дубль. По окончании сезона в декабре 2014 года покинул новополоцкий клуб.

В феврале 2016 года снова присоединился к брестскому «Динамо» и в марте подписал с клубом контракт.

В начале 2017 года перешёл в «Лиду». В феврале 2019 года продлил контракт с клубом.

В августе 2019 года перешел в «Сморгонь», где также стал основным игроком. В декабре 2019 года стало известно, что Огар останется в сморгонской команде в сезоне 2020. В начале 2020 года тренировался со «Сморгонью», но в феврале контракт был расторгнут.

Личная жизнь 
В разводе, был женат на белорусской девушке. От этого брака есть дочка Наоми, которая живёт с родителями Симона Огара в Нигерии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Сморгонь»